Anne Alaphilippe (1965-), joueuse de rugby française ;
 Bryan Alaphilippe (1995-), cycliste français, frère de Julian ;
 Camille Alaphilippe (1874-1934), sculpteur français ;
 Gérard Alaphilippe (1929-2009), syndicaliste français ;
 Julian Alaphilippe (1992-), cycliste français, frère de Bryan ;
 Souleyman Alaphilippe (2003-), taekwondoïste français.

Patronyme berrichon